Шеф (традиционное произношение) или Шиф (современное произношение), др.-англ. Sceaf или Scef (слово соответствует совр. , сноп, вязанка) — легендарный король одного из племён англов во времена их проживания в Северной Германии (то есть до их вторжения в Британию), упоминаемый в английских легендах как один из предков английской королевской династии (до норманнского завоевания). Был якобы найден ребёнком в пустой лодке, которую выбросило на берег моря. Искажённые варианты написания имени: Sceafa, Seskef, Strephius. Стал также героем поэмы Толкина, который модернизировал написание его имени (Шив, Sheave), и трилогии Г. Гаррисона «Крест и корона».

Источники 

Король лангобардов Скеафа упоминается в староанглийской поэме «Видсид» (Widsith), строка 32, в перечне известных королей. Впрочем, другие хроники, относящиеся к лангобардам, скорее опровергают его существование.

Кроме того, Шеф упоминается в полулегендарных хрониках-родословных английских королей, возводивших их род к Вотану и его предкам. Одним из предков Вотана считался некий Гет или Гит (Geat), среди дальних потомков которого упоминался и Шеф. Вот что пишет в своей «Хронике» английский историк Этельверд (Æthelweard):

Этот Шеф (Scef) прибыл в лёгкой лодке на остров океана, именуемый Скани (Scani), вокруг него лежали доспехи, и он был очень молодым мальчиком, неизвестным обитателям этой земли. Но он был принят ими, о нём позаботились, как о собственном ребёнке, и впоследствии его избрали королём, и потомком его семьи был король Этельвульф (Æthelwulf).

Уильям из Мэлмсбери в своей Gesta regum anglorum писал:

… Шеф (Sceaf), который, как некоторые утверждают, был выброшен на некий остров в Германии, именуемый Скандза (Scandza), о котором пишет Иордан (Jornandes), историк готов — маленький мальчик в лодке, без сопровождающего, с горстью зерна у изголовья, из-за чего его и назвали Шеф (Sceaf), то есть «сноп»; и в связи с его необычным появлением он был хорошо принят людьми той страны, получил хорошее воспитание, и в более зрелом возрасте царствовал в городе Шлезвиге, который сейчас называется Хедебю/Хайтеби (Hedeby/Haithebi), в той стране, откуда англы пришли затем в Британию, и которая находится между саксами и готами.

Шеф неизвестен иным источникам, кроме британских, за исключением упоминания в прологе к «Младшей Эдде» Снорри Стурлусона, которое является явным заимствованием из английских источников.

Ссылки 
 Slade, Benjamin Beowulf on Steorarume, Explanatory Notes

Вымышленные короли
Литература Англии
История Германии
История Англии